Aramburu ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Aramburu (* 1969), peruanischer Tennisspieler
 Fernando Aramburu (* 1959), spanischer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer
 Francisco Aramburu (1922–1997), brasilianischer Fußballspieler
 Izaskun Aramburu (* 1975), spanische Kanutin
 Juan Aramburu (* 1981), spanischer Sportschütze
 Juan Carlos Aramburu (1912–2004), argentinischer Theologe, Erzbischof von Tucumán und Buenos Aires 
 Pedro Eugenio Aramburu (1903–1970), argentinischer General und Politiker